Gene Tunney – pugile statunitense
 Jack Tunney – imprenditore ed ex promoter di wrestling canadese
 Rebecca Tunney – ginnasta inglese
 Robin Tunney – attrice statunitense
 Stephen Tunney, in arte Dogbowl – musicista e scrittore statunitense